Ignacio Taibo puede referirse a:

Paco Ignacio Taibo I (1904-2008) escritor, historiador y dramaturgo hispano-mexicano.
Paco Ignacio Taibo II (1949-  ) escritor e historiador hispano-mexicano, hijo del anterior.
Xoán Ignacio Taibo (1949-  ) escritor español en lengua gallega.